Михаи́л Улья́нов:
 '''Ульянов, Михаил Александрович''' (1927—2007) — советский и российский актёр, режиссёр театра и кино. Народный артист СССР.
 Ульянов, Михаил Иванович (род. 1958) — российский дипломат, Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене, Австрийская республика с 2018 года.